El paral·lel 76º nord és una línia de latitud que es troba a 76 graus nord de la línia equatorial terrestre. Travessa Europa, Àsia, l'Oceà Pacífic, Amèrica del Nord l'oceà Atlàntic.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 76° de latitud nord, un grau de longitud equival a  27,016 km; la longitud total del paral·lel és de 9.726 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 8.439 km i a 1.563 km del Pol Nord

Com tots els altres paral·lels a part de l'equador, el paral·lel 76º nord no és un cercle màxim i no és la distància més curta entre dos punts, fins i tot si es troben al mateix latitud. Per exemple, seguint el paral·lel, la distància recorreguda entre dos punts de longitud oposada és 4.863 km; després d'un cercle màxim (que passa pel Pol Nord), només és 3.126 km.

Durada del dia 
En aquesta latitud, el sol és visible durant 24 hores i 0 minuts a l'estiu, i resta sota l'horitzó tot el dia en solstici d'hivern.

Arreu del món 
Començant al meridià de Greenwich i dirigint-se cap a l'est, el paral·lel 76º passa per:

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="145" | Coordenades 
! scope="col" | País, territori o mar 
! scope="col" | Notes
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Groenlàndia Mar de Noruega
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Barents
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nova Zembla – Illa Severni
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Kara
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de les Illes Izvesti TSIK, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Península de Taimir
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Làptev
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Illes de Nova Sibèria – Illa Kotelni
|-

| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de la Sibèria Oriental
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illes de Nova Sibèria – Terra de Bunge i Illa Faddeievski
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de la Sibèria Oriental
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de l'illa Zhokhov, 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Àrtic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Territoris del Nord-oest – Illa del Príncep Patrick
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Canal de Crozier
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Territoris del Nord-oest – Illa Eglinton
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Kellett
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Territoris del Nord-oest - Illa de Melville
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia d'Hecla i Griper
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut - Illa de Melville
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Weatherall
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut - Illa de Melville
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Canal de Byam Martin
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa Massey
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Erskine Inlet
| style="background:#b0e0e6;" | Passa la nord de l'illa Alexander, Nunavut, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa de Bathurst, passa a través de May Inlet
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Canal de Queens
| style="background:#b0e0e6;" | Passa la nord de l'Illa Baring, Nunavut,  Passa al sud de l'illa Dundas i illa Margaret, Nunavut, 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Canal de Wellington
| style="background:#b0e0e6;" | Passa la nord de l'illa Baillie-Hamilton, Nunavut, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa Devon
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Jones
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa Coburg
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Baffin
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Crimson Cliffs vora Cap York
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Melville
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|Glacera del Rei Oscar
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Dove
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa Store Koldewey
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Groenlàndia
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 75º nord
 Paral·lel 77º nord

Referències 

Línies de latitud